Это информационный список молодых (в возрасте до 35 лет) проспектов среди боксёров-профессионалов, выступающих в тяжёлой весовой категории, которые идут без поражений или имеют всего одно поражение, и в перспективе ближайших нескольких лет имеют большие шансы побороться за титул чемпиона мира и возможно завоевать его, как минимум по одной из версий от профессиональных боксёрских организаций — таких как: WBC, WBA, WBO, IBF, IBO.

Список выстроен в первую очередь по годам начала профессиональной карьеры, а затем в каждом разделе по текущему рейтингу BoxRec.

Список пополняемый. Текущая информация в списке приведена на 5 февраля 2020 года.

Список по годам начала профессиональной карьеры

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе
 Проспект года по версии журнала «The Ring»

Ссылки